Harpe – arma bianca o attrezzo agricolo dell'antica Grecia

Geografia 
 Harpe – suddivisione amministrativa della città di Arendsee in Germania

Persone 
 Josef Harpe – generale tedesco

Pagine correlate 
La Harpe